Tamar Estine Braxton (pronunciado Tei-mar, nascida em 17 de março de 1977), conhecida como Tamar Braxton, é uma cantora, compositora, atriz, dançarina e apresentadora. Ela é a irmã mais nova da cantora Toni Braxton. 

Braxton teve sua grande chance no mundo da música como umas das membros fundadoras do grupo The Braxtons, formado por suas irmãs Toni, Traci, Towanda e Trina. Depois de perder dois de seus membros, The Braxtons lançaram seu primeiro e único álbum, So Many Ways, em 1996, como um trio. Desse álbum foram lançados quatro singles: "So Many Ways", "Only Love", "The Boss" e "Slow Flow". 

Em 2000, Tamar Braxton começa sua carreira solo após assinar com a Dreamworks e lançou seu primeiro álbum solo, Tamar. 

O álbum não teve um bom desempenho nas paradas, chegando apenas à 127º posição da Billboard 200. Foram lançados dois singles desse álbum: "Get None" e "If You Do Not Wanna Love". A gravadora insatisfeita com o desempenho do álbum decidiu abandona-la. Braxton trabalhou em uma série de projetos assinando até com as gravadoras Casablanca Records e Universal Records, mas devido a uma série de cancelamentos e atrasos ela resolveu da uma pausa na carreira, só retornando 13 anos depois com seu segundo álbum Love And War (2013). O álbum foi lançado pela Epic Records e precedida pelos singles Love and War, The One e All The Way Home.  

Em 11 de novembro de 2013, lançou seu terceiro álbum, pelas gravadoras Epic Records and Streamline Records, intitulado Winter Lovesland, seu primeiro álbum com canções de natal. O álbum ficou na 43ª posição da Billboard, com 8.000 cópias vendidas na primeira semana. 

Em 2 de outubro de 2015, lançou seu quarto Álbum, pelas gravadoras Epic Records and Streamline Records., intitulado Calling All Lovers. O álbum teve muitas críticas positivas, ficando na 5ª posição na Billboard., com 43.000 cópias vendidas na primeira semana.

Em 12 de março de 2011 estreou na WE TV um reality show, estrelado por Toni e suas irmãs, chamado Braxton Family Values. O programa mostra a rotina de Toni com suas irmãs Towanda, Trina, Tamar e Traci. Evelyn, mãe da cantora, também atua na série. Tamar tem um reality show intitulado Tamar & Vince, em que mostra a rotina de Tamar e de seu marido Vincent Herbert. 

Braxton é uma das apresentadoras do The Real talk show, pela Fox Broadcasting Company, junto Tamera Mowry-Housley, Jeannie Mai, Adrienne Bailon and Loni Love, que foi premiado em 15 de julho de 2013.

Em 30 de outubro de 2015, o grupo The Braxtons lançou um album de natal, intitulado Braxton Family Christmas. O álbum ficou na 27ª posição da US Billboard R&B/Hip-Hop Albums.

Em 13 de janeiro de 2019, foi confirmado que ela participaria da segunda temporada do reality show americano Celebrity Big Brother, do qual saiu como vencedora se tornando a primeira afro-americana a vencer o programa nos Estados Unidos.

Albums 
 Tamar (2000)
 Love and War (2013)
 Winter Loversland (2013)
 Calling All Lovers (2015)
 Bluebird Of Happiness (2017)

Características musicais 
Vários artistas influenciaram o estilo musical de Tamar. Ela lista Mariah Carey, Whitney Houston, Diana Ross, Kim Burrell, e sua irmã mais velha, Toni Braxton, como suas influências.

Pessoal 
Tamar é a irmã mais nova de Toni, Traci, Towanda e Trina, e tem um único irmão Michael Jr.

Em 2001, Braxton casou com seu primeiro marido, o produtor musical Darrell "Delite" Allamby. O casal se divorciou em 2003, após de dois anos de casamento.

Em 2003, Tamar começou a namorar Vincent Herbert, um produtor executivo que ela conheceu através da sua irmã. O casal se casou em 27 de novembro de 2008. Em 13 de março de 2013, no programa Good Morning America, ela anunciou que estava grávida do seu primeiro filho. Braxton deu à luz um menino chamado Logan Vincent Herbert, em 6 de junho de 2013.
Sopranos dos Estados Unidos
Compositores dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos
Dançarinos dos Estados Unidos